Рома́н Ким: Ким, Роман Николаевич (1899—1967) — советский писатель.
 Ким, Роман Ухенович (род. 1955) — казахский государственный деятель.